
Termin DMG ima više značenja.

 Dimetilglicin
 Dimetilglioksim